Herrarnas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 hölls den 14 augusti i O.A.C.A. Olympic Indoor Hall.

Resultat

Finalister

Lag, mångkamp

Individuell mångkamp

Fristående

Bygelhäst

Ringar

Hopp

Barr

Räck

Referenser
- Artistic gymnastics